Supercoupe de la CAF 2021, compétition de football jouée en mai 2021
Supercoupe de la CAF 2021, compétition de football jouée en décembre 2021